Официально во Вьетнаме насчитывается 54 национальности . На практике некоторые малые этноязыковые группы объединены с более крупными и реальное число этнических групп заметно выше. Так, согласно Ethnologue, во Вьетнаме насчитывается 103 языка.

Официальные национальности сгруппированы в 8 официальных же группировок по языковому признаку: вьетская (то есть народы, говорящие на языках вьетской группы мон-кхмерских языков), мон-кхмерская (народы, говорящие на остальных мон-кхмерских языках), тибето-бирманская, китайская, тайская, мяо-яо, тямская (народы, говорящие на чамских языках) и прочие (включает только народы, говорящие на кадайских языках), а также иностранцы.

Ниже в таблице представлены все 54 официальные национальности с указанием вьетнамского названия, численности по переписям населения 1999, 2009 и 2019 годов с указанием включённых в состав соответствующих народов более мелких групп (указано пока не для всех).

Во Вьетнаме, кроме того, многие горные народы объединяются в группу горцев (Montagnard) или тхыонгов. В советской/российской этнографии все мон-кхмерские народы Вьетнама, кроме собственно кхмеров, принято включать в понятие горных кхмеров.

Полный список

Ссылки 

 Результаты переписи населения Вьетнама 1999 
 Результаты переписи населения Вьетнама 2009  
 Socioeconomic Atlas of Vietnam 

В
Списки:Вьетнам